Sult steht für:

 Sult (Albanien), Ort im ehemaligen Kreis Gramsh in Albanien

Sult ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Sult (1934–2016), deutscher Baptistenpastor, Präsident des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR